Темоаја има више значења:

 Темоаја, Лос Поситос (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Темоаја (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Темоаја (Темоаја, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику